Sequestro pericoloso (Gumshoe) – film del 1971 diretto da Stephen Frears
Gumshoe – videogioco del 1984 per Commodore 64
Gumshoe – videogioco del 1986 per Nintendo Entertainment System
GUMSHOE System – gioco di ruolo
Dick Gumshoe – personaggio della serie Ace Attorney